Turteltaube steht für
 Turteltaube (Streptopelia turtur), Vogelart
 Zeche Turteltaube, Bergwerk im Ruhrgebiet

Turteltaube ist der Familienname folgender Personen:
 Siegmund Turteltaube, (* 1960), deutscher Behindertensportler

Siehe auch:

 Der Phoenix und die Turteltaube
 Turteltaub